Ильи́нское се́льское поселе́ние — сельское поселение в Кольчугинском районе Владимирской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Большевик.

География 
Территория поселения расположена в северной части района.

История 
Ильинское сельское поселение образовано 16 мая 2005 года в соответствии с Законом Владимирской области № 64-ОЗ. В его состав вошли территории бывших Ильинского и Лычевского сельсоветов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 17 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Сайт поселения

Муниципальные образования Кольчугинского района
Сельские поселения Владимирской области